Il singolare del torneo di tennis Siracusa Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Younes El Aynaoui che ha battuto in finale Magnus Norman 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Oliver Gross (primo turno)
 Younes El Aynaoui (Campione)
 Daniele Musa (secondo turno)
 Andrew Ilie (primo turno)

 Dirk Dier (secondo turno)
 Dinu Pescariu (quarti di finale)
 Jean-Philippe Fleurian (quarti di finale)
 Miles Maclagan (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Siracusa Challenger 1995